Soevorovmuseum (Izmajil) in Rusland
 Soevorovmuseum (Kobrin) in Rusland
 Soevorovmuseum (Linthal) in Zwitserland
 Soevorovmuseum (Otsjakiv) in Oekraïne
 Soevorovmuseum (Sint-Petersburg) in Rusland
 Soevorovmuseum (Timanivka) in Oekraïne